ЖХЛ в сезоне 2021/2022 — седьмой сезон Женской хоккейной лиги. Регулярный чемпионат стартовал 22 сентября встречей между китайским КРС Ванке Рэйз и уфимской «Агиделью», а завершился в марте 2022 года. Розыгрыш плей-офф Кубка ЖХЛ стартовал в апреле после завершения регулярного чемпионата. Состав участников пополнили новообразованные команды ярославские «Ледяные крылья» и челябинские Белые медведицы. В январе 2022 из-за финансовых проблем состав участников покинули Ледяные крылья из Ярославля. Китайский «КРС Ванке Рэйз» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Состав участников

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 22 сентября 2021 между финалистами прошлого сезона КРС «Ванке Рейз» из Китая и уфимской Агиделью. В январе состав участников покинули Ледяные крылья из Ярославля.

Турнирная таблица 

 И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница забитых-пропущенных шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных командой очков во всех проведенных матчах

Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф. 
Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф. 

Правила классификации:
<blockquote>
Статья 14. Определение мест команд по итогам Первого этапа Чемпионата
1. Для определения окончательного распределения мест между командами по итогам Первого этапа Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда (критерии применяются последовательно):
 а) имеющая лучшие показатели по результатам личных встреч, а именно:
 ⎯ набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими командами;
 ⎯ имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах между этими командами;
 ⎯ забросившая наибольшее количество шайб во всех Матчах между этими командами;
 б) одержавшая большее количество побед в основное время во всех Матчах;
 в) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех Матчах;
 г) одержавшая большее количество побед в серии бросков, определяющих победителя Матча, во всех Матчах;
 д) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах;
 е) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех Матчах.

2. При равенстве всех показателей места команд определяются жеребьевкой (жребием).

Плей-офф 
Старт плей-офф состоялся 6 апреля 2022, а завершился 26 апреля финальным матчем между китайским КРС Ванке Рэйз и нижегородским СКИФ, состоявшимся из 3-х матчевой серии.

Сетка плей-офф

Примечания 

Континентальная хоккейная лига
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее
Сезоны ЖХЛ
Женская хоккейная лига